Киберкомандование США (, USCYBERCOM) — единое боевое командование вооружённых сил США. До 4 марта 2018 г. находилось в подчинении стратегического командования США.

Расположено на территории военной базы Форт-Мид, штат Мэриленд. Командующий — адмирал Майкл Роджерс. Основными задачами командования являются централизованное проведение операций кибервойны, управление и защита военных компьютерных сетей США.

История 
Первый компонент киберкомандования — киберкомандование ВВС США — было создано в ноябре 2006 года; в октябре 2008 года было объявлено, что данное формирование не будет действовать постоянно.

23 июня 2009 года министр обороны США Р. Гейтс приказал командующему Стратегического командования США К. Чилтону создать Киберкомандование — USCYBERCOM. В мае 2009 года командующий Киберкомандованием генерал К. Александер изложил свои взгляды в докладе для подкомитета по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса, в котором отметил, что США необходимо реорганизовать свои наступательные и оборонительные кибероперации, для чего потребуется больше ресурсов и профессиональной подготовки.
Питер Вуд, исполнительный директор First Base Technologies LLP и эксперт в кибервойнах, заявил, что США полностью вправе защитить себя:
Мое личное мнение таково, что единственный способ противостоять как криминальной, так и шпионской онлайновой деятельности — быть проактивным. Если США примет формальный подход к этому — это хорошо. Китайцы рассматриваются как источник многих атак на западные технологические инфраструктуры, в частности, недавнюю атаку на сети электропередач в США. Если это будет признано организованным нападением, я хотел бы обнаружить и ликвидировать источник этих атак. Единственная проблема в том, что Интернет, по самой своей природе, не имеет границ, и если США надевают на себя мантию «глобального полицейского», это не даёт возможности заходить на нужную глубину.

Киберкомандование США начало функционировать 21 мая 2010 года, и достигло полной оперативной готовности 31 октября 2010 года.

Киберкомандование объединило под своим началом несколько ранее существовавших организаций, в частности,  (JTF-GNO) и (JFCC-NW).  — подразделение JTF-GNO — было переведено в штаб-квартиру Киберкомандования в Форт-Миде.

Создание Киберкомандования было неоднозначно воспринято в военных кругах США. Некоторые представители вооружённых сил утверждали, что исторически сложившиеся культуры американских армии, флота и военно-воздушных сил в корне несовместимы с идеей кибервойны. Представитель ВВС США полковник Роберт Коста предложил в связи с этим создать новый, четвёртый вид вооружённых сил.

Подполковник Г. Конти и полковник Д. Сурду (начальник штаба ) заявили: «Добавление эффективного и действенного киберподразделения наряду с армией, флотом и ВВС будет обеспечивать нашей стране возможность защитить свою технологическую инфраструктуру и проводить наступательные операции. Возможно, ещё более важным будет то, что само наличие такой возможности будет служить сильным сдерживающим фактором для врагов нашей страны».

В июле 2011 года заместитель министра обороны США Уильям Линн заявил на конференции, что «С киберкомандованием мы имеем полный спектр [наступательных] возможностей, но мы надеемся, что наша стратегия является оборонительной»."Наша стратегия основывается на пяти столпах: отношение к киберпространству как к территории; использование более активной защиты; поддержка Министерства внутренней безопасности в защите критически важных инфраструктурных сетей; практика коллективной обороны совместно с союзниками; уменьшение преимуществ злоумышленников в Интернете".

Министр обороны США Эштон Картер 6 апреля 2016 года дал «первое задание военного времени» киберкомандованию Пентагона атаковать Исламское государство с целью не позволить командованию ИГ планировать и руководить операциями, а также нарушить финансирование структур ИГ.

Задачи 
«USCYBERCOM планирует, координирует, объединяет, синхронизирует и проводит мероприятия по руководству операциями и защите компьютерных сетей министерства обороны; готовит и осуществляет полный спектр военных операций в киберпространстве, обеспечивает свободу действий США и их союзников в киберпространстве и препятствует аналогичным действиям противника».

Текст «9ec4c12949a4f31474f299058ce2b22a», который расположен в логотипе USCYBERCOM (по часовой стрелке, на внутренней окружности), является хешированным по алгоритму MD5 текстом его миссии.

USCYBERCOM осуществляет координацию и интеграцию операций, проводимых киберподразделениями вооружённых сил США, экспертизу киберпотенциала министерства обороны США и расширяет возможности его действий в киберпространстве.

Организационная структура 
Киберкомандование США включает в себя следующие компоненты:
 Киберкомандование Армии
 
 .
 
 
 10-й флот (киберкомандование ВМС).
 
 Управление киберзащиты ВМС США
 Управление информационных операций ВМС США
 Объединённые специальные подразделения
 24-я воздушная армия (киберкомандование ВВС)
 
 
 
 Киберкомандование корпуса морской пехоты.

Реакция мирового сообщества 
Создание киберкомандования США активизировало деятельность других стран в этой сфере. В декабре 2009 года Южная Корея объявила о создании подразделения кибервойск в ответ на создание аналогичного подразделения в КНДР. Подготовкой к созданию кибервойск занялся британский Центр правительственной связи. В 2010 году Китай создал подразделение, занимающееся вопросами кибервойны и информационной безопасности.

О создании к концу 2013 года кибервойск заявило министерство обороны РФ.

В самих США следующим шагом в развитии кибероружия стало создание специального Разведывательного центра киберопераций ().

См. также 
 Военно-кибернетические операции США
 Стратегия операций в киберпространстве министерства обороны США

Примечания

Литература

Ссылки 

 US Cyber Command Fact Sheet
 US Cyber Command Fact Sheet PowerPoint

Военное управление
Киберкомандование США
Кибервойна